Окалёк (, , ) — коммуна во Франции, находится в регионе Бретань. Департамент — Кот-д’Армор. Входит в состав кантона Динан. Округ коммуны — Динан.

Код INSEE коммуны — 22003.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 340 км к западу от Парижа, в 55 км северо-западнее Ренна, в 50 км к востоку от Сен-Бриё.

Население 
Население коммуны на 2016 год составляло 974 человека.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 594 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 473 были экономически активными, 121 — неактивными (показатель активности — 79,6 %, в 1999 году было 76,7 %). Из 473 активных работали 441 человек (247 мужчин и 194 женщины), безработных было 32 (15 мужчин и 17 женщин). Среди 121 неактивных 32 человека были учениками или студентами, 54 — пенсионерами, 35 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Сен-Симфорьен (XVIII век)
 Феодальный мотт (X—XI века)

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Кот-д’Армор